Veronica může odkazovat k více významům:

 rozrazil (Veronica) - rod rostlin z čeledi jitrocelovité

K ženskému jménu:
 Veronika
 Veronica (zpěvačka) – americká zpěvačka
 Veronica Ballestrini – americká zpěvačka
 Veronica (píseň) – píseň Elvise Costella

K brněnské neziskové organizaci a jejím součástem:
 ZO ČSOP Veronica
 Ekologický institut Veronica
 Veronica (časopis)
 Nadace Veronica